Старухино — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена берегу реки Дубина, в 10 км к юго-востоку от южной границы Пскова и деревни Черёха.

Население

История 
Законом Псковской области от 29 декабря 2014 года из состава волости была исключена упразднённая деревня Шарино, которая была включена в состав д. Старухино.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района